Берзе () — топоним в Латвии:

 Берзе — река, приток Свете.
 Берзе — село в Добельском крае.

См. также 
 Берзская волость